Cidades da Grécia Antiga
 Antigoneia (Epiro)
 Antigônia (Arcádia) — atualmente Mantineia
 Antigônia (Trôade) — nome original de Alexandria da Trôade

Desambiguações de história
Desambiguações de topônimos